Cesare Mariani – pittore italiano, padre di Lucio e nonno di Valerio Mariani.
Cesare Mariani – calciatore e giornalista italiano nato nel 1899.